Shijing (Baiyun), subdistrict van het district Baiyun van de Chinese stad Guangzhou
Boek der Liederen (Shijing), een van de Confucianistische klassieken